VDR har flere betydninger:
 Video Disk Recorder
 VDR-modstand
 Vitamin D receptor